Сила тяги (физика)
 Сила тяги авиадвигателя
 Сила тяги локомотива

См. также 
 Тяговооружённость
 Тяговый агрегат